Assens est une commune suisse du canton de Vaud.
 Assens est une ville du Danemark.
 Assens est une commune danoise dont la ville d'Assens est le chef-lieu.

Homonymie de toponyme